Witany to nazwa 3 miejscowości na Litwie.

Miejscowości na Litwie 
 Witany – wieś w rejonie poswolskim w okręgu poniewieskim

 Witany – wieś w rejonie ignalińskim w okręgu uciańskim

 Witany – wieś w rejonie kowieńskim w okręgu kowieńskim

Linki zewnętrzne